Катери́на (;  — ) — кастильська інфанта, королева Португалії (1525—1578). Регент Португалії (1557—1562). Представниця австрійського Габсбурського дому. Народилася в Торкемаді, Кастилія. Донька бургундського герцога Філіпа IV й кастильської королеви Хуани I. Сестра імператора Карла V. Дружина португальського короля Жуана III (з 1525). Народила йому дев'ятьох дітей, які всі передчасно померли. Була бабою і вихователькою португальського короля Себаштіана. Після смерті чоловіка обрана регентом при королі-онукові. Відкрила Еворський університет (1559). Згодом передала регентство братові покійного чоловіка, кардиналу Енріке.

Імена 
 Катерина, або Катеріна (, ) — у латинських і німецьких документах.
 Катарі́на () — у португальських документах.
 Каталі́на () — в іспанських документах.
 Катерина Австрійська (, )
 Катерина Габсбург ()
 Катерина Іспанська ()
 Катерина Кастильська ()

Біографія

Молоді роки 
Катерина була молодшою дочкою Філіпа IV, герцога Бургундського і Кастильської королеви Хуани I. Серед її братів і сестер були імператори Священної Римської імперії Карл V і Фердинанд I, королева-консорт Португалії, а потім Франції Елеонора, королева-консорт Данії, Норвегії та Швеції Ізабелла і королева-консорт Угорщини Марія.

Катерина народилася після смерті батька, коли її мати, що й за життя чоловіка була несповна розуму, стала абсолютно божевільною. Хуана ставилася до дитини, як до останнього, що залишилося у неї від чоловіка. Вона вважала, що він говорить з нею за допомогою белькотіння немовляти. Ліжко дівчинки містилося в алькові кімнати, потрапити в який можна було лише повз Хуану. Єдиною розвагою дитини було дивитися у вікно. Коли майбутня королева Португалії вже дівчиною була забрана звідти до двору напередодні підготовки до шлюбу, всі відзначали її деяку неадекватність.

Шлюб 
10 лютого 1525 року вона вийшла заміж за короля Португалії Жуана III. Народила дев'ять дітей, з яких тільки двоє досягли дорослого віку:

Регентство 
11 червня 1557 року від апоплексичного удару помер Жуан III. Наступним королем Португалії став 3-річний принц Себаштіан, онук покійного. Оскільки Жуан ІІІ не залишив по собі заповіту, члени королівської ради проголосили регентшею Катерину й презентували це народові як останню волю короля, посилаючись на непідписані документи королівського секретаря.

Катерина та її дівер, кардинал Енріке намагалися зберігати свій вплив на маленького Себаштіана. Перша приставила до нього наставником і охоронцем старого ветерана Алейшу де Менезеша, а другий — призначив учителя-єзуїта Луїша Гонсалвіша да Камару. Регентша хотіла, аби її онука навчали домініканці, зокрема кастильський отець Луїс де Гранада, але невдовзі змирилася із вибором кардинала.

Катерина продовжила починання Енріке, який прохав у Жуана ІІІ заснувати єзуїтський університет в Еворі. Справа гальмувалася через протест Коїмбрського університету. Проте 1559 року регент все-таки добилася дозволу від Святого Престолу й відкрила єзуїтський Еворський університет.

Померла в Лісабоні, Португалія. Похована у Монастирі єронімітів.

Сім'я 

 Чоловік (з 1525): 
 Діти:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.
 Die Habsburger. Ein biographisches Lexikon. 4., korrigierte Auflage. Brigitte Hamann (Hrsg.), Wien: Carl Ueberreuter, 1988, S. 235 f.

Посилання 

 

Поховані в монастирі Єронімітів
Ерцгерцогині Австрійські
Авіська династія
Правителі Європи XVI століття
Арагонські інфанти
Габсбурги
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Померли в Лісабоні
Сторінки з неперевіреними перекладами